

Illinois 
 German Township (hrabstwo Richland)

Indiana 
 German Township (hrabstwo Bartholomew)
 German Township (hrabstwo Marshall)
 German Township (hrabstwo St. Joseph)
 German Township (hrabstwo Vanderburgh)

Iowa 
 German Township (hrabstwo Grundy)
 German Township (hrabstwo Kossuth)

Kansas 
 German Township (hrabstwo Smith)

Dakota Północna 
 German Township (hrabstwo Dickey)

Ohio 
 German Township (hrabstwo Auglaize)
 German Township (hrabstwo Clark)
 German Township (hrabstwo Fulton)
 German Township (hrabstwo Harrison)
 German Township (hrabstwo Montgomery)

Pensylwania 
 German Township (hrabstwo Fayette)

Dakota Południowa 
 German Township (hrabstwo Hutchinson)